Doppelstock-Triebzug – treno delle Ferrovie Federali Svizzere